Вячесла́в Анато́льевич Шевчу́к (; ) — украинский футболист, защитник, тренер.

Биография

Клубная карьера 
Родился 13 мая 1979 года в Луцке. Футболом начал заниматься в местной ДЮСШ. В 1996 году начал взрослую карьеру в составе «Ковеля» (любительская команда) хмельницкого «Подолья», за которые сумме провёл 38 матчей. В 1998—2000 годах играл за запорожский «Металлург». В 2002 году перебрался в донецкий «Шахтёр», за один год провёл в составе команды 12 матчей, также сыграл в 13 матчах за «Шахтёр-2». В 2002 году сыграл 2 матча за донецкий «Металлург». В 2002 году отправился за границу — в российский «Шинник». В сезоне 2004/05 годах играл за днепропетровский «Днепр».

В 2005 году вернулся в «Шахтёр», где сразу стал основным игроком. Уже в первый сезон после возвращения стал чемпионом Украины. В последующем Шевчук ещё 6 раз выигрывал национальный чемпионат. В 2009 году Вячеслав выиграл свой первый и единственный международный трофей — Кубок УЕФА. В сумме же с «Шахтёром» Шевчук выиграл 16 трофеев. 27 декабря 2016 года объявил о завершении карьеры.

Карьера в сборной 
Впервые в сборную Украины Шевчук был вызван в 2003 году. Дебютировал 30 апреля 2003 в выездном товарищеском матче с Данией Всего за сборную провёл 54 матча. Был в заявке на домашний чемпионат Европы 2012, но на поле не выходил. Также был в заявке на чемпионат Европы 2016 года, вышел на поле в 2 матчах — против Германии (2:0, поражение Украины) и Северной Ирландии (0:2, поражения Украины). В итоге украинцы заняли последнее место в группе без очков и без забитых голов. На том турнире Шевчук был вице-капитаном украинской сборной (в обоих матчах выводил команду на поле с капитанской повязкой, однако официальным капитаном был Анатолий Тимощук). После Евро-2016 завершил выступления за сборную.

Тренерская карьера 
В сентябре 2017 года начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую команду «Шахтёра» U-17.

3 октября 2018 года стал главным тренером донецкого «Олимпика». Дебютировал с поражения на выезде от киевского «Динамо» со счётом 1:0.

17 апреля 2019 года Вячеслав Шевчук покинул пост главного тренера ФК «Олимпик».

Достижения 
«Шахтёр»

 Чемпион Украины (7): 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Вице-чемпион Украины (4): 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Украины (5): 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16
 Финалист Кубка Украины (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Украины (3): 2008, 2013, 2014
 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008/09
 Итого: 16 трофеев

«Металлург» (Донецк)

 Бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 2001/02

«Металлург-2»

 Бронзовый призёр Второй лиги Украины (группа В) (1): 2001/02

Государственные награды 
 Орден «За мужество» III степени (25 мая 2009)
 Медаль «За труд и победу» (19 августа 2006)

Статистика

Клубная

Сборная

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте FootballFacts.ru

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлург-2» Донецк
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Олимпик» Донецк